Ajax Systems è un'azienda tecnologica internazionale con sede centrale e stabilimenti di produzione situati a Kyiv, Ucraina. L'azienda sviluppa sistemi di sicurezza wireless e cablato e ha una propria produzione a ciclo completo. Fondata nel 2011 a Kyiv da Aleksandr Konotopskyi.

Il prodotto principale dell'azienda è Ajax: un sistema di sicurezza wireless professionale. Nel 2020, la linea di prodotti si compone di 27 dispositivi, tra cui rilevatori che proteggono da furti, incendi e allagamenti, nonché relè che controllano l'alimentazione degli apparecchi elettronici. I rilevatori possono funzionare fino a 7 anni, con le batterie integrate. Per la comunicazione all'interno del sistema, i dispositivi utilizzano Jeweller, un protocollo radio bidirezionale proprietario. Jeweller assicura fino a 2.000 metri di raggio di comunicazione e un tempo di consegna d'allarme di 0,15 secondi.

I prodotti dell'azienda sono venduti in 93 Paesi.

Nel 2015, Ajax Systems ha ricevuto un investimento di 1 milione di dollari dal fondo di capitale di rischio SMRK e 10 milioni di dollari da Horizon Capital nel 2019.

Storia

Background (2008–2011) 
Nel 2008, Oleksandr Konotopskyi e Yevhen Humeniuk fondano Secur: società di distribuzione che importa sistemi di sicurezza e videosorveglianza dalla Cina all'Ucraina.

Fondi e sviluppo (2011-2014) 
La società Ajax Systems nasce nel 2011 con un capitale iniziale di 50.000 dollari. I suoi primi prodotti sono stati i rilevatori di movimento Ajax (WS-301), i rilevatori di apertura porte e finestre (WS-401), i rilevatori di rottura vetri (WS-601), i rilevatori di movimento e rottura vetri (WS-302GB), i rilevatori di fumo (WS-501), un telecomando (WS-101), una tastiera senza fili (WS-102) e una sirena per esterni (WS-201). Per connettersi agli istituti di vigilanza, questi dispositivi wireless usavano il ricevitore programmabile PR-104.

Il ricevitore comunicava con i dispositivi tramite Conquiztador, un protocollo radio unidirezionale, che copriva fino a 500 metri di distanza (la portata media di comunicazione dei sistemi di sicurezza di altri produttori era di 150 metri). Del 30% più economici rispetto alle controparti polacche, i dispositivi Ajax funzionano a batterie per periodi che vanno da 3 a 5 anni.

Dal 2015 
Nel 2015, Ajax Systems ha lanciato la produzione di dispositivi di sicurezza di seconda generazione: MotionProtect, un rilevatore di movimento, DoorProtect, un rilevatore di apertura, GlassProtect, un rilevatore di rottura vetri, e SpaceControl, un telecomando con un pulsante antipanico, per gestire il sistema.

La nuova linea di prodotti è caratterizzata da hardware e software avanzati, incapsulati in una custodia in plastica dal design moderno, realizzata in colore bianco o nero. Grazie al nuovo protocollo radio bidirezionale Jeweller, la portata di comunicazione dei dispositivi è aumentata fino a 2.000 metri, il tempo di funzionamento dei dispositivi con batterie ha raggiunto i 5-7 anni e l'intervallo minimo di ping dal pannello centrale è stato ridotto a 12 secondi.

Nel 2015, il venture fund ucraino SMRK investe 1 milione di dollari in Ajax Systems, in cambio di una quota aziendale.

Nel 2016, Ajax Systems amplia la sua linea di prodotti, offrendo un sistema di sicurezza completo per il monitoraggio indipendente, in grado di collegarsi con la stazione di monitoraggio di un istituto di vigilanza.

L'azienda presenta il pannello di controllo Hub, il Ajax Cloud server, le app Ajax Security System per iOS e Android e una serie di dispositivi:  Il rilevatore combinato di movimento e rottura vetri CombiProtect; il rilevatore di movimento a infrarossi MotionProtect Plus con sensore a microonde aggiuntivo; il rilevatore antincendio, di fumo e temperatura FireProtect; il rilevatore di perdite LeaksProtect; la sirena da esterno StreetSiren e il relè di potenza WallSwitch.

Nel 2017, Ajax Systems introduce OS Malevich, un nuovo sistema operativo per hub, oltre al rilevatore di apertura DoorProtect Plus, con sensori anti shock e di inclinazione, il rilevatore antincendio FireProtect Plus con sensore di monossido di carbonio, la sirena HomeSiren per uso interno e la tastiera a sfioramento KeyPad. Il sistema di sicurezza inizia a supportare il collegamento alle telecamere di videosorveglianza tramite il protocollo RTSP. Nello stesso anno, l'azienda presenta Transmitter, un modulo di integrazione che collega i rilevatori di terze parti (ad es. rilevatori esterni) ad Ajax.

Nel 2018, OS Malevich è stato aggiornato, con la possibilità di creare gruppi di sicurezza e codici di tastiera personali. L'azienda lancia Hub Plus, un nuovo modello di pannello di controllo intelligente, con quattro canali di comunicazione (Ethernet, Wi-Fi, due schede SIM) e MotionProtect Outdoor, un rilevatore di movimento per esterni, dotato di algoritmo digitale per prevenire i falsi inneschi (LISA). Oltre al relè di potenza, Ajax Systems introduce il relè a bassa corrente con contatto pulito, per il controllo a distanza degli apparecchi (ad es. valvole elettriche e serrature elettriche).

Per la gestione e la configurazione di Ajax da PC, l'azienda lancia l'app Ajax PRO Desktop. E dalla fine del 2018, le grandi società di sicurezza e servizi hanno inoltre modo di integrare le tecnologie Ajax nei loro ecosistemi via API.

Nel 2019, Ajax Systems lancia Button, un pulsante antipanico/telecomando per scenari, un ripetitore di segnali radio, ReX, un pannello centrale, Hub 2, che supporta la foto-verifica degli allarmi e un rilevatore di movimento, MotionCam, con telecamera. L'azienda ha sei linee di assemblaggio e ha automatizzato la maggior parte dei processi di produzione, aumentando la produzione mensile fino a 250.000 dispositivi.

Ricerca, sviluppo e produzione 
Ajax Systems sviluppa hardware, software e progetta i suoi dispositivi internamente. In base alla complessità, lo sviluppo di un dispositivo può richiedere da 6 settimane a 2 mesi e mezzo.

L'azienda vanta una produzione a ciclo completo: assemblaggio automatizzato delle schede (linea SMT), installazione automatizzata del firmware, assemblaggio dei dispositivi e imballaggio su linea di trasporto. I prodotti vengono testati utilizzando banchi prova e software proprietari.

Nel 2018, Ajax Systems ha prodotto 108.000 dispositivi in un mese, occupando 250 persone. Dal 2020, l'azienda ha raggiunto una produzione mensile di 250.000 dispositivi. Ajax Systems ha 850 dipendenti, metà dei quali si occupa della produzione.

Principio di funzionamento del sistema di sicurezza Ajax 
L'hub è il dispositivo centrale del sistema, il pannello di controllo. Alimentato tramite rete elettrica, l'hub è anche dotato di una batteria di riserva, che garantisce fino a 16 ore di funzionamento autonomo.

Si possono collegare all'hub fino a 150 dispositivi Ajax tramite il protocollo radio Jeweller, compresi rilevatori di sicurezza, rilevatori antincendi e allagamenti, sirene, tastiere, telecomandi e dispositivi di controllo dell'alimentazione. Con funzionamento che raggiunge i 7 anni con batterie integrate, i dispositivi possono comunicare con l'hub fino a 2.000 metri di distanza. Il sistema supporta fino a 50 telecamere o DVR con un numero illimitato di flussi video.

Una volta che l'hub riceve un segnale di allarme dal rilevatore, esso accende le sirene e informa immediatamente gli utenti e l'istituto di vigilanza. Inoltre, l'hub risponde in caso di interruzione dell'alimentazione, tentativi di inibizione radio, smontamento e perdita di connessione a Internet.

Gli hub utilizzano diversi canali di comunicazione indipendenti. Hub è caratterizzato da due canali (Ethernet e GSM), Hub Plus supporta quattro canali (Wi-Fi, Ethernet, schede GSM 2G e 3G); Hub 2 può utilizzare tre canali (Ethernet e due schede GSM). Hub mantiene una connessione costante con il server cloud dell'azienda (Ajax Cloud). In questo modo, il sistema può essere controllato a distanza tramite le app per smartphone. In caso di perdita di connessione tra l'hub e il cloud server, il sistema è comunque in grado di dare l'allarme.

Il sistema di sicurezza notifica all'utente tutti gli allarmi e gli eventi con notifiche push, SMS e telefonate. La centrale ricezione allarmi (CRA) di un istituto di vigilanza riceve gli allarmi e gli eventi tramite Contact ID o protocollo SIA. L'hub può comunicare con il CRA direttamente o tramite Ajax Cloud (canale di comunicazione di backup).

Gli utenti possono gestire il sistema con l'app Ajax Security System per iOS o Android. L'app permette di collegare i dispositivi tramite la scansione del codice QR, di creare gruppi di sicurezza, di aggiungere utenti e gestire i loro diritti di accesso, di vedere il registro degli eventi e di passare da una modalità di sicurezza all'altra. Per gli installatori e il personale degli istituti di vigilanza è stata sviluppata l'app Ajax PRO per iOS e Android. Ajax PRO ha le stesse funzionalità, ma la sua interfaccia è adattata per amministrare numerosi sistemi. In alternativa al CRA, l'azienda ha lanciato l'app Ajax PRO Desktop con funzioni di allarme e monitoraggio degli eventi.

I dispositivi Ajax sono conformi alle norme EN 50131 (il massimo grado di affidabilità per i sistemi di sicurezza wireless di grado 2) e EN 14604.

Tecnologie 
 Jeweller è una tecnologia radio bidirezionale che opera nella banda 868,0 MHz-868,6 MHz e mantiene la comunicazione a una distanza che va fino a 2.000 metri. La tecnologia utilizza il metodo di accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA): l'intervallo di ping dei dispositivi va da 12 a 300 secondi, in base alle impostazioni. Jeweller è dotato di dispositivo di targeting ed è criptato con cifratura a blocchi, con chiave dinamica. Il tempo di consegna del segnale di allarme è inferiore a 0,15 secondi.
 OS Malevich è un sistema operativo in tempo reale (RTOS) che gestisce i pannelli di controllo Hub, Hub Plus, Hub 2 e il ripetitore ReX. Il suo meccanismo di distribuzione del tempo di elaborazione e la sua modularità sono simili a quelli di Linux. Il sistema operativo comunica con il cloud server attraverso diversi canali; gestisce il sistema di 150 dispositivi; può inviare contemporaneamente messaggi di allarme tramite canali IP, chiamare e inviare SMS; supporta dispositivi e scenari di automazione. Il sistema operativo OS Malevich resiste ai virus e dispone di meccanismi per contrastare i guasti del software e gli attacchi informatici. Il sistema si aggiorna automaticamente(OTA).
 SmartDetect è un algoritmo che elabora il segnale del sensore a infrarossi per il rilevamento delle minacce. L'algoritmo è utilizzato dai rilevatori di movimento a infrarossi: MotionProtect, MotionProtect Plus, MotionCam, CombiProtect e MotionProtect Outdoor. SmartDetect reagisce al movimento umano, ignorando gli animali e i falsi allarmi.
 LISA è un algoritmo a due stadi per la prevenzione dei falsi allarmi. L'algoritmo analizza i segnali di due sensori a infrarossi di MotionProtect Outdoor, confrontando la somiglianza delle loro forme. Conducendo un'analisi spettrale dei segnali per confrontare le loro componenti di frequenza, il sistema può distinguere un essere umano da un animale o da altre interferenze.
 HazeFlow è un algoritmo per la rilevazione degli incendi, attraverso la misurazione del livello del fumo e delle variazioni di temperatura. Il sistema interconnette tutti i rilevatori d'incendio che segnalano contemporaneamente una minaccia utilizzando sirene integrate, notifiche di app, SMS e chiamate telefoniche.
 SmartBracket è un pannello di montaggio per l'installazione del rilevatore, che non richiede lo smontaggio della custodia. In caso di smontaggio non autorizzato del rilevatore, la parte perforata del supporto attiva il pulsante di manomissione, che fa scattare un segnale di allarme.

Dispositivi 
 Hub 2 è un pannello di controllo che coordina il funzionamento di tutti i dispositivi all'interno del sistema di sicurezza con foto-verifica degli allarmi. Comunicando con il cloud server, il pannello di controllo trasmette gli allarmi agli utenti (utilizzando notifiche push in-app, SMS e chiamate) e agli istituti di vigilanza (tramite i protocolli Contact ID e SIA). In caso di blackout, la batteria di riserva garantisce fino a 16 ore di funzionamento autonomo. Hub 2 si connette a Internet via Ethernet e 2G/3G (2 slot per SIM card).
 Button è un pulsante antipanico wireless, con due modalità operative: Antipanico e Controllo. In modalità Antipanico, basta premere il Button per chiedere aiuto (sicurezza o rinforzi). In modalità Controllo, Button può essere impostato per avviare uno scenario: aprire/chiudere le serrature elettriche, le tapparelle, i cancelli, accendere o spegnere l'illuminazione o il riscaldamento. Button funziona a una distanza massima di 1.300 metri dal'hub. La durata della batteria raggiunge i 5 anni.
 ReX è un ripetitore del segnale radio che aumenta il raggio d'azione dei dispositivi. ReX può controllare in modo indipendente i dispositivi collegati e permette di posizionarli a una distanza significativa dall'hub: in un ufficio a più piani, in un edificio lontano o in un grande impianto di produzione. È possibile connettere fino a cinque ReX a un sistema di sicurezza.
 MotionCam è un rilevatore di movimento con fotocamera per verificare gli allarmi. Il rilevatore permette agli utenti di verificare il motivo di un allarme, visualizzando una serie animata di foto nell'app Ajax. MotionCam è dotata di retroilluminazione a infrarossi per scattare foto al buio, funziona fino a 4 anni con le batterie e comunica con l'hub a una distanza che va fino a 1.700 metri. La prima foto viene trasmessa in meno di 9 secondi, mentre gli allarmi vengono trasmessi istantaneamente. MotionCam è compatibile con Hub 2.

Riconoscimenti 
Nel corso degli anni, l'azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel settore:

 Nell'aprile 2017, Ajax Hub ha ricevuto i premi in due categorie "Best Debut" e "Best Innovative Product" al MIPS Securika, una mostra di tecnologia e attrezzature per la sicurezza e la protezione antincendio;
 Nel novembre 2017, il sistema Ajax è stato riconosciuto come sistema di allarme e sicurezza dell'anno alla fiera internazionale IFSEC;
 Nel settembre 2018, il sistema Ajax è stato finalista alla mostra professionale Intersec dei dispositivi di sicurezza e protezione;
 Nell'ottobre 2018, il sistema Ajax ha vinto la medaglia d'argento all'Expoprotection Award nella categoria Sicurezza e antincendio;
Nell'ottobre 2020, il rilevatore MotionCam è stato nominato Prodotto di sicurezza dell'anno all'annuale mostra britannica PSI Premier Awards 2020;
Nel 2021, Ajax si è classificata al terzo posto tra 30 start-up ucraine secondo Forbes.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni